

Cinema
The Last Stand – cortometraggio del 1898 
The Last Stand – cortometraggio del 1930 diretto da Jack Nelson
The Last Stand – film del 1938 diretto da Joseph H. Lewis
The Last Stand – film del 2006 diretto da Russ Parr
The Last Stand - L'ultima sfida (The Last Stand) – film del 2013 diretto da Kim Ji-Woon

Musica
The Last Stand – album dei Boot Camp Clik del 2006
The Last Stand – singolo degli Shining del 2015
The Last Stand – album dei Sabaton del 2016